Grčka mitologija:
 Arg (div), div sa stotinu očiju 
 Argo (pas), Odisejev pas
 Argo (brod), argonautski brod
 Arg (argonaut), graditelj argonautskog broda Argo, nazvanog po njemu

 Arg (grad), grad u Grčkoj
 Arg (planina)
 Naziv nekoliko poznatih tvrtki

Umjetnost:
 Argo (film), američki film 
 Argus Filch, lik iz Harryja Pottera
 Argo (glazbeni sastav), grčki glazbeni sastav